Black Burn ist der Name folgender Wasserläufe:

in England:
 Black Burn (South Tyne), Zufluss des South Tyne

in Schottland:
 Black Burn (Bladnoch), Zufluss des Bladnoch 
 Black Burn (Jed Water), Zufluss des Jed Water
 Black Burn (Liddel Water), Zufluss des Liddel Water
 Black Burn (Lossie), Zufluss des Lossie

Siehe auch:
 Blackburn (Begriffsklärung)
 Black Birn, Hügel in den Pentland Hills, Schottland